Это статья о регбийном клубе. О футбольном клубе см. статью «Стад Франсе (футбольный клуб)».

«Стад Франсе Пари» () — французский регбийный клуб, выступающий в высшем дивизионе национального чемпионата, тринадцатикратный чемпион страны. Команда представляет XVI округ Парижа и проводит домашние матчи на арене «Стад Шарлети», вмещающей 20 тысяч зрителей. Игры, требующие большей вместимости, переносятся на крупнейший стадион страны «Стад де Франс», способный принять 80 тысяч болельщиков. При этом традиционной ареной парижан считается «Стад Жан-Буэн».

Первый клуб «Стад Франсе» появился в 1883 году. В 1892 году столичный коллектив сыграл в финале первого французского чемпионата с «Расингом». Тогда соперник оказался сильнее, а арбитром матча выступил будущий основатель и председатель Международного олимпийского комитета Пьер де Кубертен. Тем не менее, следующие три финала регбисты «Стад Франсе» выиграли и после годичного перерыва взяли ещё два титула. Затем, впрочем, команду постиг кризис, и около полувека «Стад Франсе» находился в низших дивизионах французского регби. Ситуация изменилась с приходом в 1992 году нового президента Макса Гуаззини: парижане вернулись в высшую лигу и вскоре стали чемпионами. Современный статус клуб обрёл в 1995 году в результате слияния регбийных секций спортивных клубов «Стад Франсе» и «Пари Жан-Буэн» (также известного под названием «Клаб Атлетик де Спорт Женеро», CASG). Последняя на данный момент победа клуба в чемпионате состоялась в 2007 году, тогда команда выиграла у «Клермона». В 2011 году Гуаззини продал большую части акций клуба, и сейчас президентом «Стад Франсе» является Тома Савар.

История 

Клуб «Стад Франсе» был создан в 1883 году группой студентов-энтузиастов. 20 марта 1892 года команда сыграла в первом чемпионате Франции, розыгрыш которого включал всего один финальный матч. Игра была организована Союзом французских спортивных атлетических обществ (Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques), главным же судьёй матча был назначен Пьер де Кубертен. Так как первые розыгрыши чемпионата Франции проводились исключительно среди столичных команд, в финале встретились два парижских клуба — «Стад Франсе» и «Расинг». Ни один из соперников не имел подавляющего преимущества, и в результате победа досталась «Расингу» (4:3). В следующем сезоне, когда соперники вновь разыгрывали главный приз чемпионата, удача сопутствовала жаждущим реванша игрокам «Стад Франсе» (7:3). Команда подтвердила статус одной из сильнейших и в следующих сезонах, выиграв чемпионаты 1894, 1895, 1897 и 1898 годов.

В 1899—1908 годах команда семь раз играла в финале с жирондинским клубом «Стад Бордле». Регбисты из Бордо вышли из противостояния победителями, завоевав пять титулов, в то время как парижане довольствовались лишь двумя (1901, 1908). Ещё один финал столичные регбисты выиграли у «Тулузы» в 1903 году. После завершения серии с «Бордле» «Стад Франсе» не играл в финалах чемпионата до 1927 года. Тогда клуб снова выиграл у «Тулузы», причём в гостях (19:9). Затем результативность команды снизилась на значительно больший период. Коллектив из Парижа провёл более 50 лет вне элитного дивизиона чемпионата.

В 1992 году, во время выступлений в третьей лиге клуб приобрёл бизнесмен Макс Гуаззини. В 1995 году, когда состоялось объединение с «Клаб Атлетик», команда вернулась в высший дивизион. Возвращение в число лучших совпало с приглашением Бернара Лапорта на пост главного тренера. К 1998 году регбисты «Стад Франсе» выполнили следующую цель — вышли в финал сезона, где обыграли «Перпиньян» (34:7). Победа в чемпионате стала первой с 1908 года, то есть парижане не были сильнейшей командой Франции в течение 90 лет. Лапорт вскоре отправился тренировать французскую сборную, и его позицию в клубе занял Жорж Кост. В 2000 году преемником Коста стал Джон Коннолли.

В мае 2001 года команда в первый для себя раз финалистом кубка Хейнекен, недавно созданного международного европейского турнира. В решающем матче французы проиграли английскому «Лестер Тайгерс» (30:34) — матч прошёл на парижском стадионе «Парк де Пренс». Коннолли покинул клуб в 2002 году, и новым тренером был объявлен южноафриканец Ник Маллетт. Под его руководством «Стад Франсе» стали национальными чемпионами в 2003 и 2004 годах. В сезоне 2004/05 клуб был близок к оформлению дубля, но в финале чемпионата команда дома проиграла «Биаррицу», а в главном матче европейского сезона, который проходил в Шотландии, коллектив проиграл соотечественникам из «Тулузы» по итогам дополнительного времени. Вернувшегося на родину Маллетта сменил бывший игрок парижан и капитан сборной Фабьен Галтье. Клуб выиграл чемпионат в сезоне 2006/07. В финале команда выиграла у «Клермона» (23:18) на «Стад де Франс».

В сезоне 2010/11 парижане столкнулись с серьёзными финансовыми затруднениями: рекламная компания, работавшая с клубом, потерпела крах. В июне 2011 года руководству «Стад Франсе» удалось отсрочить административное наказание в виде перевода команды в третью по силе лигу. Гуаззини объявил о скором совершении сделки, в результате которой неназванный инвестор, представитель канадского фонда, приобретёт большую долю акцию клуба. Потенциальная сделка сорвалась со скандалом, и по крайней мере трое её участников были арестованы. В самом конце срока, данного клубу организаторами чемпионата, Гуаззини сообщил о новой сделке, которая сделает главным человеком в клубе главу компании Oberthur Technologie Жана-Пьера Савара. Гуаззини покинул пост президента клуба, уступив его сыну Савара, Тома. При этом Гуаззини продолжил деятельность в структуре «Стад Франсе» в качестве почётного президента.

Достижения 
 Топ 14
 Чемпион: 1893, 1894, 1895, 1897, 1898, 1901, 1905, 1908, 1998, 2000, 2003, 2004, 2007, 2015
 Финалист: 1896, 1899, 1904, 1905, 1906, 1907, 1927, 2005
 Кубок Хейнекен
 Финалист: 2001, 2005
 Европейский кубок вызова
 Чемпион: 2017
 Финалист: 2011, 2013
 Кубок Франции
 Победитель: 1999
 Финалист: 1998
 Куп де л’Эсперанс
 Финалист: 1916

Текущий состав 
Заявка на сезон Топ-14 2019/2020. Жирным выделены игроки, заигранные за национальные сборные.

Известные игроки

Французы 

 
 Жео Андре
 
 Матьё Бастаро
 
 
 Лионель Боксис
 
 Оливье Брузе
 Фернан Буиссон
 
 
 
 
 Фабьен Галтье
 Ролан Гаррос
 Люка Гийерман
 Стефан Гла
 
 Кристоф Доминичи
 
 
 
 Филипп Жимбер
 
 
 
 
 
 Сулеман Камара
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Винс Малле
 
 
 
 
 Оливье Мийу
 
 
 
 Жозеф Оливье
 Давид Ораду
 Рауль Паоли
 Паскаль Папе
 
 
 Флориан Ревер
 
 
 
 
 
 
 
 Константин Энрикес де Субьера
 
 
 
 
 
 Жак Шабан-Дельма
 
 Жан Шастанье
 Димитри Шаржевски

Иностранцы 

  Мозес Ало-Эмиль
  Уилл Гения
  
  
  
  
 / 
  
  
  Морган Туринуи
  
  
  
  
  
  
  
  
  Фелипе Контепоми
  
  Хуан Мануэль Легисамон
  Агустин Пишот
  Мартин Родригес
  
  
  
  
  
  
  
  
  Мауро Бергамаско
  Мирко Бергамаско
 / 
  Серджо Париссе
  
  Майк Джеймс
  
  Элиес Эль Ансари
  Джон Акуранги
  
  
  
  
  Константин Кратунеску
  
  Теодорин Тудосе
 / 
  Брайан Лима
  
  
 / 
  
  Ату Ману
  
 / 
  
  
  
  Генри Спринг
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Хендре Стассен

Тренеры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Регбийные клубы Франции
Спортивные клубы Парижа